Эмануэ́ль Унгаро́ (; , Экс-ан-Прованс, Франция — ) — французский модельер, основатель собственного дома высокой моды.

Биография 
Эмануэль Унгаро родился  на юге Франции в семье портного. С 1956 года в течение 6 лет работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году совместно со своей подругой и художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех.

Клиентами Унгаро стали такие французские актрисы, как Анук Эме, Катрин Денёв, Изабель Аджани. В 1967 году ателье переехало на авеню Монтень — улицу в Париже, где находятся многие салоны высокой моды — вскоре после чего приобрело международную известность. Клиентами дома стали Жаклин Кеннеди, Ира фон Фюрстенберг.

Продажа дома 
В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. В 2005 году
компания Унгаро была продана за 84 миллиона долларов США. Её новым владельцем стал американский бизнесмен и венчурный инвестор пакистанского происхождения Асим Абдулла.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Эмануэль Унгаро на Style.com (англ.)
 Ungaro Couture на Style.com (англ.)

См. также 
 Мода
 История моды

Основатели домов высокой моды